John Flowers peut désigner :

 John Flowers (1882-1968), joueur de cricket anglais ;
 John Flowers (1944-), footballeur anglais ;
 John Flowers (1954-), homme politique australien ;
 John Flowers (1989-), joueur de basket-ball américain.

Voir aussi 

 Jackie Flowers (1958-), joueur américain de football américain.